Джанетт Оттесен (; род. , Копенгаген, Дания) — датская пловчиха. Многократная чемпионка мира и Европы. Специализируется в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров. Лучшая спортсменка Дании по итогам 2011 года.

Дебютировала в составе сборной страны на Олимпийских играх 2004, также выступала на 2008, 2012, 2016 Олимпийских играх.

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, датская спортсменка стала бронзовым призёром на дистанции 50 метров баттерфляем, показав время 25,15 и уступив победительнице Мелани Хеники 0,59 секунды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пловцы Дании
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года‎
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года